Ральф Бассет () — имя ряда представителей английского рода Бассетов: Ральф Бассет (I) (ум. ок. 1127), юстициарий Англии.
 Ральф Бассет (V) (ум. 4 августа 1265), один из лидеров Второй баронской войны, вызванный в 1264 Симоном де Монфором в английский парламент как барон Бассет из Дрейтона.
 Ральф Бассет (VI) (ум. 31 декабря 1299), 1-й барон Бассет из Дрейтона с 1295.
 Ральф Бассет (VII) (ум. 25 февраля 1243), 2-й барон Бассет из Дрейтона с 1299.
 Ральф Бассет (VIII) (1334/1335 — 10 мая 1390), 3-й барон Бассет из Дрейтона с 1343.
 Ральф Бассет (ок. 1220 — ок. 1279), барон Бассет из Сапкота, один из лидеров Второй баронской войны.